Урефты:

 Урефты — озеро на территории Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области
 Урефты — деревня в составе Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области